Le terme pussy désigne :

 Pussy, ancienne commune de Savoie aujourd'hui intégrée à la commune de  La Léchère (Le toponyme provient probablement d'un ancien domaine gallo-romain *Pusiacum, dérivant du nom *Pusius associé au suffixe -acum. En latin,  désigne un « petit garçon ».) ;
 Pussycat Dolls, groupe de musique américain créé en 1993 ;
 Pussy, chanson du groupe allemand Rammstein sortie en 2009 ;
 Pussy Riot, groupe de musique russe opposé à Vladimir Poutine, dont certaines des membres ont été emprisonnées.

Référence